Smučarski teki na Zimskih olimpijskih igrah 2018 - 15 km skiatlon (ženske), tekma je potekala 10. februarja 2018. Zlato medaljo je osvojila Charlotte Kalla, srebrno Marit Bjørgen, bronasto pa Krista Pärmäkoski.

Rezultati

Reference 

2018